Thenmus är ett släkte av spindeldjur. Thenmus ingår i familjen Menthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Thenmus